Velika Grabovnica est un toponyme qui peut désigner :
Velika Grabovnica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Brus, district de Rasina ;
Velika Grabovnica, une localité de Serbie située sur le territoire de la Ville de Leskovac, district de Jablanica.